Bolobo (stad), een stad in de provincie Mai-Ndombe in Congo-Kinshasa
 Bolobo (territorium), een bestuurlijk gebied in de provincie Mai-Ndombe in Congo-Kinshasa